

Geografia
 Giarre – comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia
 Giarre – frazione di Abano Terme in provincia di Padova

Persone
 Anton Domenico Giarrè – pittore italiano
 Giovan Filippo Giarrè – architetto e pittore italiano
 Marianna Giarrè Billi – poetessa italiana
 Pietro Giarrè – pittore italiano